Plaats in Indonesië
 Kemloko (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kemloko (Kranggan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kemloko (Tembarak), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kemloko (Nglegok), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java